Ernte steht für:

 Ernte, Bergung landwirtschaftlicher Pflanzenerträge
 Ernte (1936), österreichischer Film von Géza von Bolváry (1936)
 Die Ernte, historische Augsburger Schülerzeitschrift (1913–1914)

Siehe auch:
 Blutige Ernte (Begriffsklärung)